Los cylons son una civilización cibernética que está en guerra con las Doce Colonias de la humanidad en la película y series de Battlestar Galactica (1978 y 2003).

La naturaleza y el origen de los cylons son distintos en las dos series. En la original de 1978 los robots cylon fueron creados por una raza de reptiles, organizados en la Alianza cylon, para usarlos como soldados y trabajadores, y sustituyeron poco a poco a los propios reptiles hasta el punto de que, en la fecha en que se ambienta la serie, sólo son (o parecen) reptiles los más altos mandos . En cambio, en la serie de 2003 (Battlestar Galactica (Reimaginada)) los cylons fueron creados por los humanos para usarlos como trabajadores y soldados, y se rebelaron cuarenta años antes de los sucesos presentados en pantalla, en una guerra cuyo final fue un armisticio y la libertad de los cylons para buscar un mundo que pudieran llamar propio.

El término es un acrónimo de Cybernetic Life-form Node.

Los cylons en Battlestar Galactica 1978 

Los cylons fueron creados hace milenios por una raza reptiliana organizada en la Alianza cylon.

Curiosidades 

 El "ojo rojo" característico de los cylons fue luego utilizado para el escáner delantero de KITT en Knight Rider, del mismo productor.

 En las escenas de presentación de the A-Team aparece una en la que Dirk Benedict (Tte. Templeton 'FACEMAN'(En España,Fenix)Peck en The A-Team y Tte. Starbuck en Battlestar Galactica 1979) ve un centurión cylon en unos estudios de cine y parece reconocerlo, al tiempo que sobre la banda sonora de El Equipo A se oye el zumbido característico de los cylons.

Cylons en Battlestar Galactica 2003 

Advertencia: En la información incluida a continuación, se incluyen detalles que revelan partes importantes del argumento de la serie de televisión (spoilers).

Los cylons fueron creados por los humanos para hacer la vida más fácil en las doce colonias, pero se rebelaron. Después de una larga y sangrienta guerra, las Doce Colonias de la humanidad firmaron un armisticio con los cylons, y durante cuarenta años no se supo nada de ellos, hasta que aparecieron de nuevo con el propósito de exterminar a la humanidad. En esos 40 años evolucionaron, y tienen la habilidad de parecer humanos, es casi imposible distinguirlos. Muchos ni siquiera saben que son cylons, piensan y actúan como humanos hasta que su programación es activada. A estos se les llama "agentes durmientes".

Hay doce modelos de cylons, aunque siete de ellos nunca han visto a los otros cinco, de los que nunca hablan y a los que conocen como últimos cinco cylons. Al principio, varios de ellos forman parte de la flota de humanos supervivientes.

Una agente cylon del modelo Número Seis (posteriormente identificada como Caprica Seis) infiltrada en la colonia de Caprica, logró seducir al Doctor Gaius Baltar, el cual era asesor informático en el Ministerio de Defensa. De esta manera la agente consiguió infiltrarse en el ordenador del Departamento de Defensa y en el momento del ataque cylon las defensas coloniales fueron desactivadas, dejando a las colonias indefensas frente al ataque.

Se sabe que hay doce modelos cylon humanoides y existen muchas copias de cada uno. Además cuando uno muere, su consciencia es transferida a otro cuerpo, de manera que no mueren realmente, sino que son "trasvasados" a otro cuerpo idéntico. Esto hace que los cylons no pierdan experiencias ni recuerdos de su vida recién "acabada". No solo los cylons humanoides reviven, sino también los cylons raider, a los cuales consideran como mascotas.

Los cylons perdieron su capacidad de regeneración cuando las fuerzas combinadas de la Galactica y la Pegasus atacaron dos bases flotantes de cylons que defendían su Nave Resurrección, que era la que permitía ese renacimiento. Desde la destrucción de dicha nave, los cylons pierden la capacidad de resucitar en un nuevo cuerpo, al estar el planeta cylon demasiado alejado para trasvasarse. Esta victoria de la flota colonial implica que la estrategia de ataque cylon se vuelva más precavida, al perder su capacidad de regenerar cazas plenamente operativos que conserven la experiencia de sus antecesores. Sin embargo, no tardaron en construir nuevas Naves Resurrección.

La proyección es una característica especial de los cylons, que les permite percibir el mundo como deseen. Caprica Seis le explicó a Gaius Baltar que mientras él sólo ve el pasillo de una nave espacial, ella percibe un bosque. Debido a la similitud de sus visiones en las que aparece la Número Seis con la proyección, ello le llevó a pensar que él mismo podía ser uno de los últimos cinco cylons. Asimismo, una imagen virtual de Baltar se aparece en diversas ocasiones a Caprica Seis, de forma similar a la figura de ésta que se manifiesta en la mente de Baltar. Estas entidades "virtuales" de Caprica Seis y Gaius Baltar aparecen en el Nueva York actual en la última escena de la serie.

Las naves bases cylons están regidas por un híbrido que ejecuta las órdenes que le dan los cylons. Estos híbridos constituyeron un modelo de transición entre los centuriones y los cylons humanoides, y son utilizados para pilotar las naves base cylon. Aunque los cylons piensan que las palabras que pronuncian los híbridos son una cháchara sin sentido, uno de estos híbridos desveló a Baltar y a D'anna (Número Tres) cómo descubrir la identidad de los últimos cinco cylons.

Modelos de cylons 

 Número Uno (John Cavil)
 Número Dos (Leoben Conoy)
 Número Tres (D'anna Biers)
 Número Cuatro (Simon)
 Número Cinco (Aaron Doral)
 Número Seis (Caprica)
 Número Siete (Daniel)
 Número Ocho (Sharon)

Los últimos cinco cylons son Samuel Anders, Saul Tigh, Galen Tyrol, Tory Foster y Ellen Tigh. A pesar de este apelativo, son anteriores a los otros. Los cinco eran científicos en la Tierra y reinventaron la tecnología de la resurrección, a la que los cylons humanoides de la Tierra habían renunciado en favor de la procreación sexual. Esto les permitió sobrevivir a la catástrofe y aniquilación de su especie por parte de sus propios centuriones, al igual que ocurrió en Kobol y las 12 Colonias. Fueron los que crearon los 8 modelos de cylons humanoides más recientes, a cambio de que los cylons pusieran fin a la Primera Guerra cylon. En total, suman 13 modelos, pero la línea de producción del modelo Número Siete (Daniel) fue destruida en su totalidad por el Número Uno en un ataque de celos, dejando solamente 12 modelos. Al contrario que los siete modelos de cylons humanoides, los últimos cinco cylons proceden de la reproducción biológica de muchas generaciones de cylons humanoides que abandonaron Kobol rumbo a la Tierra, y no existen muchas copias de ellos, sino que son únicos, lo que no les impide trasvasarse si la tecnología necesaria, redescubierta por ellos, está disponible.

El último cylon (Ellen Tigh) es revelado en el primer capítulo de la segunda parte de la cuarta temporada. Y según se llega a conocer durante la temporada, su participación habría sido crucial en el desarrollo de la tecnología de resurrección que rescató a los cinco de la destrucción de la Tierra original.

Enlaces externos 
 "Cylons" 1978 en Battlestar Wiki (en inglés)
 "Cylons" 2003 en Battlestar Wiki (en inglés)

Flotas y tecnología de Battlestar Galactica (2003)
Asesinos en masa ficticios